Дерман, Абрам Борисович (1880—1952) — русский писатель, критик, историк литературы и театра.
 Дерман, Генриетта Карловна (1882—1954) — библиотековед, организатор, теоретик и практик библиотечного дела в СССР, директор Библиотеки Коммунистической академии ЦИК СССР (1923—1934), первый директор Московского библиотечного института (1930—1937).
 Дерман, Григорий Львович (1890—1983) — советский патологоанатом, доктор медицинских наук, профессор.
 Дерман, Эммануэль (род. 1946) — финансовый аналитик, бизнесмен и писатель.
 Дзермант, Алексей Валерьевич (при рождении Дерман; род. 1979) — белорусский философ и политолог.